Тиволи може да се отнася за:

 Тиволи – град в Италия
 Тиволи (парк) – увеселителен парк в Копенхаген
 Tivoli (модел автомобил) - компактен кросовър, произведен от южнокорейската компания SsangYong Motor Company